Run Into You (en hangul, 어쩌다 마주친, 그대; romanización revisada del coreano: Eojjeoda majuchin, geudae) es una serie de televisión surcoreana dirigida por Kang Soo-yeon y Lee Woong-hee, y protagonizada por Kim Dong-wook y Jin Ki-joo. Está programada para emitirse por el canal KBS2 desde mayo de 2023, los lunes y martes a las 21:50 (hora local coreana).

Sinopsis 
Run Into You es una extraña historia de viajes en el tiempo de un hombre y una mujer, atrapados en 1987, él para encontrar la verdad detrás de un caso de asesinato en serie en el pasado, y ella para evitar que su madre y su padre se casen. Yoon Hae-jun (interpretado por Kim Dong-wook) y Baek Yoon-yeong (interpretada por Jin Ki-joo) se dan cuenta de que sus objetivos están conectados y colaboran para resolver el caso.

Reparto

Principal 

 Kim Dong-wook como Yoon Hae-jun, un presentador de noticias que tiene una personalidad tranquila y directa.
 Jin Ki-joo como Baek Yoon-young, una oficinista común que vive en la ciudad.
 Seo Ji-hye como Lee Soon-ae, amiga de Yoon-young (en 1987).
 Lee Ji-hyun como Lee Soon-ae (en 2021).

Secundario 

 Lee Won-jeong como Hee-seop (en 1987).
 Kim Jong-soo como Byung-gu, el director y presidente de la escuela secundaria Woojeong.
 Lee Gyu-hoe como Hee-seop (en 2021).
 Lim Jong-yoon como Min-su (in 2021).
 Kim Hye-eun como Mi-suk (en 2021).
 Kim Jung-young como Ok-ja.
 Choi Young Woo como Dong Sik, detective de homicidios.
 Park Soo-young como Hyung-man, dueño de una casa de té.
 Jang Seo-won como Gyo-ryeon.
 Jung Ga-hee como Lee Joo-young.
 Kim Yeon-woo como Min-su (en 1987).
 Jung Shin-hye como Cheong-ah.
 Joo Yeon-woo como Yoo Beom-ryong, alumno de la escuela secundaria Woojung.
 Hong Na-young como Kyung-ae.
 Kim Ye-ji como Hae-gyeong.
 Kang Ji-woon como Yu-ri.
 Ji Hye-won como Mi-suk (en 1987).

Producción 
El 24 de mayo de 2022 se confirmó el reparto de actores protagonistas.El 8 de noviembre del mismo año se publicaron imágenes de la primera lectura del guion, que había tenido lugar en el precedente mes de abril.Dos días después también se difundieron las primeras imágenes de la serie. Por último, el 23 del mismo mes se publicó el cartel principal.

Aunque en principio estaba programada para emitirse en el segundo semestre de 2022, el estreno se aplazó a enero de 2023 en horario de miércoles y jueves.Pero a principios de enero KBS anunció un nuevo retraso y una nueva colocación horaria producto de una reorganización de contenidos: lunes y martes a partir de mayo de 2023, a continuación de la serie Oasis.

Referencias

Enlaces externos 

 Run Into You en ArcMedia.
 Run Into You en FilmAffinity.
 Run Into You en HanCinema.
 Run Into You en Internet Movie Database.

Series de televisión de Corea del Sur
Series de televisión de Corea del Sur iniciadas en 2023
Series de televisión de Corea del Sur finalizadas en 2023
Series de televisión de Korean Broadcasting System
Series de televisión de fantasía de Corea del Sur
Series de televisión de misterio de Corea del Sur